W eliminacjach do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1974 strefy AFC wzięło udział 16 drużyn, wliczając w to 2 drużyny ze strefy OFC (, ). Pierwotnie planowany system eliminacji został zastąpiony przez skomplikowany dwustrefowy system pucharowy. Drużyny grały w dwóch równoległych turniejach, których zwycięzcy grali o awans.

Pierwsza runda

Grupa A (wszystkie mecze w Seulu) 
Mecze wstępne, które ustaliły skład grup. Zwycięzcy 2 i 3 meczu oraz przegrany 1 meczu tworzyli grupę A1, reszta (wraz z gospodarzami) grupę A2.

Grupa A1

Grupa A2

Grupa B1 (mecze rozgrywane w Australii)

Grupa B2 (Mecze rozgrywane w Iranie)

Druga Runda

Play-off grupa A 
Półfinały

Finał

Play-off grupa B 
Finał

Finał strefy 

Mecz dodatkowy w Hongkongu

Reprezentacja Australii awansowała do MŚ 1974

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1974
1973 w piłce nożnej